The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club () eller blot The New Saints eller TNS er en professionel fodboldklub med base i Oswestry i Shropshire i England og i Llansantffraid-ym-Mechain i Powys i Wales – de to steder ligger ca. 13 km fra hinanden. Klubben spiller i Welsh Premier League, som de som den eneste klub har vundet 13 gange - herunder de sidste otte sæsoner i træk.

Klubben blev grundlagt i 1959 som Llansantffraid F.C. Fra 1997 til 2006 hed klubben Total Network Solutions F.C. opkaldt efter klubbens sponsor. I 2003 fusionerede klubben med Oswestry Town F.C. og antog herefter i 2006 det nuværende navn.

TNS har siden 2007 spillet sine hjemmekampe på Park Hall i Oswestry efter tidligere at have spillet på Recreation Ground i Llansantffraid. Park Hall har kapacitet til 2.034 tilskuere med 1.000 siddepladser. Der er planer om at udvide til 3.000 tilskuere.

Titler 
 Welsh Premier League: 14 mesterskaber, 1999–2000, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2021-22
 Welsh Cup; vundet 7 gange: 1995–96, 2004–05, 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19
 Welsh League Cup vundet 9 gange: 1994–95, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2014–15, 2015–16, 2016-17, 2017-18

Europæisk deltagelse

Kampe 

Noter
 Kval.: Kvalifikationsrunde
 1Q: Første kvalifikationsrunde
 2Q: Anden kvalifikationsrunde
 3Q: Tredje kvalifikationsrunde
 PO: Play-off runde

Referencer 

Etableret i 1959
Fodboldklubber i Wales